Truppach bezeichnet:

 Truppach (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Truppach (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Truppach (Wiesent), linker Zufluss der Wiesent nach der Eichenmühle, Gemeinde Plankenfels, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Troppach
 Trubach
 Trupbach